Jordaan steht für
 Jordaan, Stadtteil Amsterdams

Jordaan ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Jordaan (* 1951), südafrikanischer Sportfunktionär und Politiker
 Jan Ruiter Jordaan, südafrikanischer Botschafter
 Johnny Jordaan (1924–1989), niederländischer Sänger
 Ross Jordaan (* 1985), südafrikanischer Kugelstoßer
 Theuns Jordaan (1971–2021), südafrikanischer Sänger, Komponist und Gitarrist

Siehe auch:
 Jordan (Begriffsklärung)